Токантінс - штат у центральній частині Бразилії. Адміністративно штат поділено на 2 мезорегіони, 8 мікрорегіонів та 139 муніципалітетів. У списку муніципалітети розташовані в алфавітному порядку.

Див. також 

 Токантінс
Муніципалітети Бразилії